Eteissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Eteissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,80, long 26,52),  (8 ha)
2. Eteissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 28,56),  (3 ha)
3. Eteissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,88),  (39 ha)
4. Eteissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,54, long 27,80),  (3 ha)
5. Eteissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,25, long 28,22),  (2 ha)
6. Eteissaari (ö i Kajanaland),  (23 ha)
7. Eteissaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari,  (1 ha)
8. Eteissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (42 ha)
9. Eteissaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,89, long 27,94),  (2 ha)
10. Eteissaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (13 ha)
11. Eteissaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (3 ha)
12. Eteissaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (37 ha)
13. Eteissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,44),  (4 ha)
14. Eteissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 28,14),  (47 ha)
15. Eteissaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,71, long 26,90), 
16. Eteissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,01, long 29,26),  (2 ha)
17. Eteissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,01, long 29,50),  (45 ha)
18. Eteissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (10 ha)
19. Eteissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,58, long 27,94),  (8 ha)
20. Eteissaari (ö i Viitasaari),  (37 ha)
21. Eteissaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (1 ha)
22. Eteissaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,42, long 28,06),  (15 ha)
23. Eteissaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,99, long 27,12),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar